Лихновский — фамилия; имеет женскую форму Лихновская.
 Лихновские — польско-австрийский и польско-прусский дворянский род.
 Лихновский, Карл (1761—1814) — князь, австрийский меценат, покровитель Бетховена.
 Лихновский, Эдуард (1789—1845) — князь, немецкий посол в Лондоне.

См. также 
 Лихновски